BKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Baralande, Boké, Guinea